Anyámasszony katonája (1920), Victor Fleming filmje
 Anyámasszony katonája (1943), Ráthonyi Ákos filmje
 Anyámasszony katonája (1944), Elliot Nugent filmje